Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+C000 à U+CFFF en hexadécimal ( à  en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Hangûl (ou hangeul) – syllabes précomposées () (Unicode 2.0)

Articles connexes 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

00C